Ariste (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Valjala-Ariste, een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, die tot in 2017 Ariste heette
 Paul Ariste, Estisch taalkundige